Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики відбувся в Токіо 7 — 16 жовтня 2011 року.

Медальний залік

Медалісти

Чоловічі результати

Командна першість 

 Крістіан Бербекар впав на спину, тому отримав 0.000 балів.

Абсолютна першість

Вільні вправи

Кінь

Кільця

Опорний стрибок

Бруси

Перекладина

Жіночі результати

Командна першість

Абсолютна першість

Опорний стрибок 

 Ямілет Пенья виконувала стрибок зі складністю 7.1, але через падіння на спину вона отримала 0.000 балів.

Різновисокі бруси

Колода

Вільні вправи 

Чемпіонати світу зі спортивної гімнастики
Спортивні події 2011
Жовтень 2011